Стив Маквин (; Бич Гроув, 24. март 1930 — Сијудад Хуарез, 7. новембар 1980) био је амерички филмски глумац, најпознатији тумач улога у авантуристичким филмовима друге половине XX века у чије тумачење је уносио снажан темперамент и лични шарм. Запаженији филмови укључују: „Никад не воли странца“, „Седморица величанствених“, „Синсинати Кид“, „Шампион родеа“, „Велико бекство“, „Бекство“, „Лептир“, „Булит“, „Ловац“ итд.

Филмографија 

|- 
| 1956. || || -{Somebody Up There Likes Me}- || Fidel || 
|- 
| 1958. || || -{Never Love a Stranger}- || Martin Cabell || 
|- 
| 1958. || Мехур убица || -{The Blob}- || Стив Ендруз || 
|- 
| 1959. || || -{The Great St. Louis Bank Robbery}- || George Fowler || 
|- 
| 1959. || || -{Never So Few}- || Bill Ringa || 
|- 
| 1960. || Седморица величанствених || -{The Magnificent Seven}- || Вин || 
|- 
| 1961. || || -{The Honeymoon Machine}- || Lt. Ferguson Howard || 
|- 
| 1962. || || -{Hell Is for Heroes}- || Reese || 
|- 
| 1962. || || -{The War Lover}- || Capt. Buzz Rickson || 
|- 
| 1963. || Велико бекство || -{The Great Escape}- || Capt. Hilts || 
|- 
| 1963. || || -{Soldier in the Rain}- || Sgt. Eustis Clay || 
|- 
| 1963. || || -{Love with the Proper Stranger}- || Rocky Papasano || 
|- 
| 1965. || || -{Baby the Rain Must Fall}- || Henry Thomas || 
|- 
| 1965. || Синсинати Кид || -{The Cincinnati Kid}- || The Cincinnati Kid || 
|- 
| 1966. ||Невада Смит || -{Nevada Smith}- || Nevada Smith, Max Sand, Fitch || 
|- 
| 1966. || || -{The Sand Pebbles}- || Jake Holman || 
|- 
| 1968. || Афера Томаса Крауна || -{The Thomas Crown Affair}- || Thomas Crown || 
|- 
| 1968. || Булит || -{Bullitt}- || Frank Bullitt || 
|- 
| 1969. || || -{The Reivers}- || Boon Hogganbeck || 
|- 
| 1971. || || -{Le Mans (film)}- || Michael Delaney || 
|- 
| 1972. || || -{Junior Bonner}- || Junior Bonner || 
|- 
| 1972. || Бекство || -{The Getaway}- || Carter McCoy || 
|- 
| 1973. || Лептир || -{Papillon}- || Henri Charriere || 
|- 
| 1974. || Паклени торањ || -{The Towering Inferno}- || Michael O'Hallorhan || 
|- 
| 1976. || || -{Dixie Dynamite}- || Dirt-bike Rider || 
|- 
| 1978. || || -{An Enemy of the People}- || dokter Thomas Stockmann || 
|- 
| 1980. || Том Хорн || -{Tom Horn}- || Том Хорн || 
|- 
| 1980. ||Ловац || -{The Hunter}- || Ralph Thorson || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1930.
Умрли 1980.
Умрли од рака
Амерички глумци